Lagorce ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Ardèche.

Geografie 
Lagorce liegt etwa sieben Kilometer vom Tal der Ardèche entfernt.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes
Weinbauort in Frankreich